De zwartroze boomloper (Daphoenositta miranda) is een zangvogel uit de familie Neosittidae.

Verspreiding en leefgebied
Deze soort is endemisch in Nieuw-Guinea en telt 3 ondersoorten:
 D. m. frontalis: het westelijke deel van Centraal-Nieuw-Guinea.
 D. m. kuboriensis: het oostelijke deel van Centraal-Nieuw-Guinea.
 D. m. miranda: zuidoostelijk Nieuw-Guinea.

Externe link
Avibase

Neosittidae
Endemisch dier uit Nieuw-Guinea
IUCN-status niet bedreigd